Ezen az oldalon a Pityke című rajzfilmsorozat epizódjainak listája szerepel.

Televíziós sorozatok epizódlistái